Maillingerstraße (München), een straat in München
Maillingerstraße (metrostation), een station van de metro van München